Булавин — русская фамилия. Происходит от прозвища Булава.

Известные представители

 Булавин, Владимир Иванович (род. 1953) — российский государственный и военный деятель, генерал-полковник, глава Федеральной таможенной службы.
 Булавин, Вячеслав Иванович (род. 1946) — советский футболист и российский тренер.
 Булавин, Кондратий Афанасьевич (1660—1708) — походный атаман донских казаков, сообщник гетмана Ивана Мазепы.
 Булавин, Леонид Анатольевич (род. 1945) — советский и украинский физик, академик НАН Украины.
 Булавин, Михаил Михайлович (1928—1994) — старший чабан колхоза-племзавода «Колос», Герой Социалистического Труда. 
 Булавин, Николай Александрович (1931—1987) — первый секретарь Вёшенского РК КПСС, первый директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова.
 

 Булавина, Анна Аркадьевна (род. 1988) — российская самбистка.

Топонимы 
 Булавин — малая река в Донецкой области России.

См. также 
 Булавинов, Вадим Евгеньевич (род. 1963) — российский политик.
 Дом Булавина — историческое здание, находящееся недалеко от главной площади Старочеркасской, практически напротив Петропавловской церкви.
 Булавино
 Улица Булавина

Другие значения 

 Булавин — река на Украине.